Carlo Vizzardelli (1791-1851), cardinal italien
 Giorgio Vizzardelli (1922-1973), tueur en série italien